Летние Паралимпийские игры 2012 года прошли в Лондоне, Великобритания с 29 августа по 9 сентября.

Страны-участницы 
В соревнованиях на летних Паралимпийских играх 2012 года приняли участие спортсмены из 166 стран.

  Австралия (172)
  Австрия (35)
  Азербайджан (21)
  Албания (1)
  Алжир (33)
  Американские Виргинские острова (1)
  Ангола (4)
  Андорра (1)
  Антигуа и Барбуда (1)
  Аргентина (63)
  Армения (2)
  Афганистан (1)
  Барбадос (1)
  Бахрейн (2)
  Белоруссия (33)
  Бельгия (42)
  Бенин (1)
  Бермуды (1)
  Босния и Герцеговина (13)
  Ботсвана (1)
  Бразилия (185)
  Бруней (1)
  Болгария (8)
  Буркина-Фасо (2)
  Бурунди (1)
  Вануату (1)
  Великобритания (304)
  Венгрия (33)
  Венесуэла (30)
  Восточный Тимор (1)
  Вьетнам (11)
  Габон (1)
  Гаити (2)
  Гамбия (2)
  Гана (4)
  Гватемала (1)
  Гвинея-Бисау (2)
  Германия (161)
  Гондурас (1)
  Гонконг (28)
  Государство Палестина (2)
  Греция (67)
  Грузия (2)
  Дания (28)
  Демократическая Республика Конго (2)
  Джибути (1)
  Доминиканская Республика (2)
  Египет (40)
  Замбия (2)
  Зимбабве (2)
  Индия (10)
  Индонезия (4)
  Израиль (25)
  Иордания (9)
  Ирак (19)
  Иран (80)
  Ирландия (58)
  Исландия (4)
  Испания (148)
  Италия (102)
  Кабо-Верде (1)
  Казахстан (7)
  Камбоджа (1)
  Камерун (1)
  Канада (157)
  Катар (1)
  Кения (14)
  Кипр (3)
  Киргизия (1)
  Китай (293)
  КНДР (1)
  Колумбия (39)
  Коморы (1)
  Коста-Рика (2)
  Кот-д’Ивуар (4)
  Кувейт (6)
  Куба (24)
  Лаос (1)
  Латвия (8)
  Лесото (1)
  Либерия (1)
  Ливан (1)
  Ливия (2)
  Литва (11)
  Маврикий (2)
  Мавритания (2)
  Мадагаскар (1)
  Макао (2)
  Македония (2)
  Малави (2)
  Малайзия (22)
  Мали (1)
  Мальта (1)
  Марокко (32)
  Мексика (81)
  Мозамбик (2)
  Молдавия (2)
  Монголия (6)
  Мьянма (2)
  Намибия (5)
  Непал (2)
  Нигер (2)
  Нигерия (29)
  Нидерланды (92)
  Никарагуа (2)
  Новая Зеландия (29)
  Норвегия (23)
  ОАЭ (15)
  Оман (2)
  Пакистан (2)
  Панама (2)
  Папуа Новая Гвинея (2)
  Перу (1)
  Польша (101)
  Португалия (30)
  Пуэрто-Рико (2)
  Россия (182)
  Румыния (7)
  Руанда (14)
  Сальвадор (1)
  Самоа (2)
  Сан-Марино (1)
  Саудовская Аравия (4)
  Сенегал (1)
  Сербия (13)
  Сингапур (8)
  Словакия (33)
  Словения (22)
  Сирия (5)
  Соломоновы Острова (1)
  Суринам (1)
  США (233)
  Сьерра-Леоне (1)
  Таджикистан (1)
  Таиланд (50)
  Тайвань (18)
  Танзания (1)
  Тонга (1)
  Тринидад и Тобаго (2)
  Тунис (31)
  Туркменистан (5)
  Турция (69)
  Уганда (2)
  Узбекистан (10)
  Украина (151)
  Уругвай (1)
  Фарерские острова (1)
  Фиджи (1)
  Филиппины (8)
  Финляндия (35)
  Франция (157)
  Хорватия (25)
  Черногория (1)
  Чехия (52)
  Чили (7)
  ЦАР (1)
  Швейцария (29)
  Швеция (59)
  Шри-Ланка (7)
  Эквадор (2)
  Эстония (3)
  Эфиопия (4)
  Южная Корея (89)
  ЮАР (64)
  Ямайка (3)
  Япония (138)

Календарь

Медальный зачёт 
Результаты 10 первых команд:

См. также 
 Летние Олимпийские игры 2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Игр

Летние Паралимпийские игры 2012